Фістула — верхній головний регістр чоловічого співочого голосу.
 Фістула — (синонім нориця) патологічний або штучно утворений канал, через який виділяється рідкий вміст порожнини (органу) назовні, чи в інший орган. Термін нориця частіше вживається до патологічних утворень, тоді як фістула частіше вживається в контексті штучних утворень.